Salzhaus steht für:
 Salzhaus, ein dem Salzhandel und der Salzlagerung dienendes Gebäude

 Salzhaus (Brugg) in Brugg, Kanton Aargau
 Salzhaus (Budweis), Tschechien
 Salzhaus (Frankfurt am Main), Hessen
 Salzhaus (Winterthur), Kanton Zürich
 Salzhaus (Zittau), Sachsen

Siehe auch:
 Salzamt
 Salzenhusen
 Salzhof (Freistadt)
 Salzhütte
 Salzstadel Linz